Remedy (álbum)
 Remedy (canção de Seether)
 Remedy (canção de Snoop Lion)

Desambiguação